Range Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Range Creek (Flinders River), Nebenfluss des Flinders River in Queensland

in Kanada:
 Range Creek, kleiner Zufluss des Antler Creek bei Petawawa in der Provinz Ontario
 Range Creek (Nicola River), Zufluss des Nicola River in der Provinz British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Range Creek (Embarras River), Zufluss des Embarras River im Bundesstaat Illinois
 Range Creek (Green River), Nebenfluss des Colorado River im Bundesstaat Utah
 Range Creek (Lake Ray Roberts), Zufluss des Lake Ray Roberts im Bundesstaat Texas
 Range Creek, kleiner Zufluss der Peril Strait bei der Big Rose Island im Bundesstaat Alaska
 Range Creek, kleiner Zufluss des Rush Creek im River of No Return Wilderness, Bundesstaat Idaho
 Range Creek, kleiner Zufluss des Saint Louis Creek im Arapaho National Forest, Bundesstaat Colorado
 Range Creek, kleiner Zufluss des Saline Lake nahe Calvin im Bundesstaat Louisiana
 Range Creek, kleiner Zufluss des Skookumchuck River im Snoqualmie National Forest, Bundesstaat Washington
 Range Creek (Swift Reservoir), kleiner Zufluss des Swift Reservoir im Bundesstaat Washington
 Range Creek, kleiner Zufluss des West Muddy Creek nahe dem Paonia Reservoir im Bundesstaat Colorado